K185 ou K.185 est un sigle qui peut faire référence à :
 HMS Alisma (K185), une corvette de la Royal Navy ;
 Sérénade KV 185, une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 185, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres